Batalha de Marengo —  evento bélico entre franceses a austríacos no norte da atual Itália
Marengo (cavalo) — cavalo oficial de  Napoleão Bonaparte.

Geografia

Itália 
 Bosco Marengo — comuna italiana da região do Piemonte

Estados Unidos 
 Condado de Marengo — condado no Alabama, Estados Unidos
 Marengo (Illinois) — vila localizada em Illinois, Estados Unidos
 Marengo (Indiana) — vila localizada em Indiana, Estados Unidos
 Marengo (Iowa) — vila localizada em Iowa, Estados Unidos
 Marengo (Ohio) — vila localizada em Ohio, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos